Са́жин — русская фамилия, женская форма — .

Известные носители

А 
 Сажин, Александр Вячеславович (род. 1973) — российский учёный-хирург.

Б 
 Сажин, Борис Степанович (1933—2020) — советский и российский химик-технолог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор.

В 
 Сажин, Валерий Николаевич (род. 1946) — советский и российский литературовед.
 Сажин, Виктор Борисович (род. 1959) — российский химик-технолог.
 Сажин, Владимир Анатольевич (род. 1959) — российский театральный педагог, актёр, режиссёр, профессор.
 Сажин, Вячеслав Петрович (род. 1948) — российский хирург.

Д, З, И 
 Сажин, Денис Владимирович (род. 1977) — российский хоккеист.
 Сажин, Зиновий Абрамович (1903—1968) — советский актёр и педагог.
 Сажин, Иван Иванович (1904—1962) — коми советский писатель, журналист и педагог.

М

Н

П

Т 
 Сажин, Тимур Петрович (род. 1943) — советский и российский искусствовед.

См. также